

Patronyme 

 François Coty (1874-1934), industriel et personnalité politique français, créateur des Parfums Coty.
 René Coty (1882-1962), dernier Président de la République française sous la IVe République.
 Germaine Coty (1886-1955), née Corblet, épouse du président René Coty.
 Pierre-Marie Coty (1927-2020), prélat catholique ivoirien, parolier de L'Abidjanaise.

Pseudonyme 
 Coty, pseudonyme du résistant Jean-Marie Heyrend (1919-2005).

Autres 
 Stade François-Coty, nommé en l'honneur de François Coty, principal équipement sportif de la ville d'Ajaccio.
 Espace Coty, centre commercial au Havre nommé en hommage au président René Coty.

Voir aussi 
 Coty est une multinationale de parfumerie et de cosmétiques.
 Cotys, nom de plusieurs rois de Thrace et du Bosphore.

Lien externe 
 
Patronyme français
Nom de guerre